My Little Armalite (), известная также как Little Armalite или Me Little Armalite — песня повстанцев Ирландской Республиканской Армии, посвящённая штурмовым винтовкам Armalite AR-18 — самому распространённому среди ирландских повстанцев образцу стрелкового оружия.

Предыстория 

История песни восходит к 1970-м годам, когда «временное» крыло ИРА тайно закупало образцы современного на тот момент оружия: чаще всего поставлялся ирландским повстанцам американский автомат ArmaLite AR-15 компании Armalite, хотя в их рядах были и солдаты, вооружённые более современным AR-18. Оба образца имели калибр 5,56 мм. Впрочем, в самой песне речь ведётся о гражданском варианте AR-180, который свободно продавался в США.

Сюжет 
Главный герой песни пересказывает стычки и сражения, в которых он участвовал, будучи бойцом ИРА. В начале он предстаёт беззащитным, поскольку над ним издевается британский солдат, вдобавок ещё и избивая героя. Со временем герой обучается стрельбе и даёт вооружённый отпор британским полицейским и солдатам, даже несмотря на их превосходство в силе и технике. В песне упоминаются такие места, как Богсайд (район Лондондерри), Кроссмаглен (местечко в графстве Арма), Килвилки (район города и агломерации Лурган), Фоллз-Роуд (также в Лургане), Белфаст и Бэллимёрфи. Сленговое слово «Provos» означает сослуживцев из Временной ИРА (от слова «Provisional»).

Существует несколько вариантов песни, в каждом из которых могут быть представлены немного другие места, а некоторые куплеты не исполняются.

Текст

Примечания

Ссылки 
 

Песни Ирландии
Песни на английском языке
Конфликт в Северной Ирландии
Песни 1970-х годов